Boutay peut faire référence à : 
 Jean-Claude Boutay (1764-1823), militaire français.
 Jean Claude Mathias Boutay (1795-1836), militaire français.